Estas são as gravadoras que compõem o Disney Music Group:

 Walt Disney Records
 Hollywood Records
 Jonas Records
 Rock Mafia
 Lyric Street Records
 Big Machine Label Group
Big Machine Records
 Valore Music
 BMLG Records
 Walt Disney Music Company
 Wonderland Music Company
 Fearless Records